Vering ist der Familienname folgender Personen:
 Bradley Vering (* 1977), US-amerikanischer Ringer
 Carl Vering (1871–1955), deutscher Jurist, Kaufmann und Philosoph
 Carl Hubert Vering (1834–1897), deutscher Bauunternehmer
 Friedrich Heinrich Vering (1833–1896), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Gerhard von Vering (1755–1823), deutscher bzw. österreichischer Arzt
 Hermann Vering (1846–1922), deutscher Bauunternehmer und Pionier des Verkehrswegebaus im 19. Jahrhundert
 Hermann Carl Vering (1879–1955), deutscher Industrieller und Politiker (DVP)
 Jan Vering (1954–2021), deutscher Gospelsänger, Zeitungsredakteur und Dramaturg
 Joseph von Vering (1793–1862), österreichischer Arzt

Siehe auch:
 Vering & Waechter
 Duell Vering–Salomon
 Vehring
 Fering
 Fehring (Begriffsklärung)